TC poate fi:

 Technețiu, element chimic cu simbolul Tc
 Insulele Turks și Caicos, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .tc, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Turks și Caicos

Legături externe 
 
  „TC” la acronymfinder.com